Marianne (Mariann) Andersson (Andersen, Anderson) kan syfta på:

Mariann Andersson (född 1937), svensk journalist och författare
Marianne Andersson (född 1942), svensk riksdagsledamot (Centerpartiet)
Marianne Andersson (född 1953), svensk riksdagsledamot (Socialdemokraterna)
Marianne Andersen (född 1980), norsk orienterare